Idiocerinae  — подсемейство прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Распространены всесветно. Встречаются на деревьях и кустарниках. Мелкие и среднего размера цикадки, чаще светлоокрашенные. 
90 родов, 720 видов.

Список родов 
Некоторые роды подсемейства:

Заметки 

Цикадки
Подсемейства насекомых